Dr. No ist die Bezeichnung für

 James Bond jagt Dr. No (Roman), ein Roman von Ian Fleming
 den Film James Bond – 007 jagt Dr. No
 den Dr.-No-Bikini von Ursula Andress im vorgenannten Film
 Kurzname der Presse für Dirk Jens Nonnenmacher (* 1963), deutscher Mathematiker und Manager

Siehe auch:
 Dr. Now